Regina Rossa  – personaggio del romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll
Regina Rossa  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Regina Rossa  – personaggio del fumetto Vampirella
Regina Rossa  – super computer fittizio della serie cinematografica Resident Evil
Ipotesi della Regina Rossa  – ipotesi evolutiva
Regina Rossa  – libro di Victoria Aveyard